Roy Mason (1924–2015) brit politikus
 Roy Mason (1933–2017) Európa-bajnoki bronzérmes angol műkorcsolyázó, jégtáncos
 Roy Mason (1938–1996) amerikai építész